Я́реньга:
 Яреньга — деревня в Приморском районе Архангельской области;
 Яреньга — река в Приморском районе Архангельской области;
 Яреньга — вариант названия реки Яренга, притока Вычегды;

См. также 
 Малая Яреньга — вариант названия реки Малая Яренга, притока Яренги;
 Запань Яреньга — населённый пункт в Ленском районе Архангельской области;
 Яренга — на железнодорожной ветке Микунь-Кослан.